Rivière Salmon (anglais : Salmon River) est le nom de plusieurs rivières, dont 17 rien qu'aux États-Unis. Salmon signifie « saumon » en anglais.

États-Unis
Rivière Salmon (Idaho) 
Rivière Salmon (Californie)
Rivière Salmon (Connecticut)
Rivière Salmon (Comté de Clackamas)
Rivière Salmon (Comté de Lincoln)
Rivière Salmon (Washington)
Rivière Salmon (Alaska), huit rivières différentes
 Rivière Salmon, qui coule entre l'Alaska et la Colombie-Britannique
 Rivière Salmon, affluent du Kobuk
Rivière Salmon (New York), trois rivières dont une, Salmon River (Québec) coule aussi au Québec.

Canada 
 Rivière Salmon (Portland Canal) en Colombie-Britannique.
 Rivière Salmon (Fraser), en Colombie-Britannique
 Rivière Salmon (Vancouver), en Colombie-Britannique.
 Rivière Salmon (Langley), en Colombie-Britannique.
 Rivière Salmon (Nouveau-Brunswick)
 Haute rivière Salmon, Nouveau-Brunswick
 Grande rivière Salmon, Nouveau-Brunswick
 Petite rivière Salmon, Nouveau-Brunswick
 Rivière Salmon (Comté de Colchester), en Nouvelle-Écosse
 Rivière Salmon (Comté de Digby), en Nouvelle-Écosse
 Rivière Salmon en Ontario
 Rivière Little Salmon, au Nouveau-Brunswick
 Rivière Big Salmon, au Nouveau-Brunswick